Vocking ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Vocking (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Vocking (Grabenstätt), Ortsteil der Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern
 Vocking (Innernzell), Ortsteil der Gemeinde Innernzell, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Vocking (Neukirchen vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Vocking (Thyrnau), Ortsteil der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern

in Österreich:
 Vocking (Gemeinde Eberschwang), Katastralgemeinde der Gemeinde Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich